Дунаи — венгерская фамилия

 Дунаи, Анталь — футболист
 Дунаи, Лайош — футболист.
 Дунаи, Паль (1909—1993) — венгерский фехтовальщик, чемпион мира.
 Дунаи, Янош — футболист
 Дунаи, Эде — футболист

См. также 
 Дунай (значения)